Kuppelkreuz steht für
Kuppelkreuz (Architektur), architektonisches Ornament
Kuppelkreuz (Heraldik)